Niemcy:
 Dettenheim – dzielnica Weißenburg in Bayern
 Dettenheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe